Меноміні (округ, Мічиган)
Меноміні (округ, Вісконсин)